Cette page présente tous les personnages de la série de bande dessinée Le Génie des alpages, scénarisée et dessinée par F'murr.

Les Brebis 

Les personnages principaux de cette série sont les membres d'un troupeau d'ovins. Certaines brebis sont présentes dans tous les albums. Plus de 200 brebis différentes ont été créées. Elles sont présentées ci-dessous par ordre alphabétique avec le titre de l'album révélant leur première apparition dans la série. Remarquons qu'aucune nouvelle brebis n'est apparue dans le treizième tome (Cheptel maudit).

Certaines brebis peuvent avoir une place particulière dans l'histoire et sont parfois traitées de façon individuelle (hors du troupeau). L'auteur met ainsi en valeur certains protagonistes par rapport à d'autres, soit pour imprimer un nouveau décalage scénaristique, soit pour mettre en avant une idée particulière, soit pour renouveler le ton de la série. L'exemple le plus clair est celui de Tombed-Camionnette, que F'murr utilise de plus en plus fréquemment comme un personnage principal.

Liste 
 Abousimbelle (Tome 2, Comme des bêtes) : nommée d'après la ville égyptienne Abou Simbel.
 Amabielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Amnésie K.O. Rondesuie (Tome 4, Un grand silence frisé) : brebis dont la provenance est inconnue. Affublée d'une tache de naissance lui couvrant la totalité de l'œil gauche, elle est sujette à des discriminations raciales dans chaque collectivité qu'elle traverse. Sans meilleur accueil au sein du troupeau, elle y prendra pourtant sa place.
 Anaelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Andromaque (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Anisette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Armelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Articule (Tome 5, Les Intondables)
 Asasielle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Azaziel (ou Azazel)
 Asdrophule (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)
 Asphodèle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après une plante, l' asphodèle
 Attelle (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Babette (Tome 1, Le Génie des alpages)  
 Balayette ou Trouillette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)
 Bambinette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Barnécide (Tome 2, Comme des bêtes)
 Bascule (Tome 4, Un grand silence frisé)
 Bernadette (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : nommée d'après Bernadette Soubirous, mystique française ayant eu des visions de la Vierge Marie.
 Bidule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Blériotte (Tome 2, Comme des bêtes) : nommée d'après Louis Blériot, aviateur et avionneur français.
 Bobinette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Boitalette (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Bouclette (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)
 Bouddhinette (Tome 5, Les Intondables) : brebis adepte et pratiquante du bouddhisme. Après un séjour d'initiation au Tibet, elle revient dans l'alpage avec la ferme intention de s'adonner pleinement à son nouveau système de pensée.
 Bougainvillette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Louis Antoine de Bougainville, navigateur et explorateur français.
 Boulette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Boustrophédonne (Tome 11, Sabotage et pâturage) : brebis rousse outremanchienne. Effectuant un long voyage, elle sera un temps de passage dans l'alpage.
 Bretelle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)
 Calcule (Tome 5, Les Intondables)
 Calculette (Tome 14, … Courent dans la montagne)
 Canicule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Cannelle (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Carotide (Tome 2, Comme des bêtes)
 Catapulle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Catulle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Caius Valerius Catullus, poète latin.
 Caramelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Cassolette (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Centimette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Cestielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Chaussette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Chédusitanielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Chestertonnette (Tome 11, Sabotage et pâturage) : nommée d'après Gilbert Keith Chesterton, poète et écrivain anglais.
 Chevillette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Chicoungougnette ou Yang (Tome 14, … Courent dans la montagne) : nommée d'après la maladie Chikungunya
 Chopinette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Frédéric Chopin, compositeur et pianiste franco-polonais.
 Ciboulette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Claquette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Clavicule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Cléopette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Cléopâtre VII, reine d'Égypte.
 Clopinette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Colette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...) : nommée d'après Sidonie Gabrielle Colette, écrivain et femme de lettres française.
 Collinette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Commedébette (Tome 15, Paître ou ne pas paître) : brebis fictive, tout comme le Tome 15, en hommage à son créateur. 
 Côtelette (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Cousette (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)   
 Crapouillette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Crapule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Crépidule (Tome 11, Sabotage et pâturage)
 Crochette (Tome 14, … Courent dans la montagne)
 Cromwelle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : nommée d'après Oliver Cromwell, militaire et homme politique anglais.
 Dardielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Dégonflette (Manivelle,dans sa première apparition) (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : très trouillarde, elle craint tout (l'eau, les vaches, le vide...) et son vertige la laisse souvent bloquée tout en poussant son cri de détresse : « Venez me chercher !!!! »
 Écrasette (Tome 5, Les Intondables)   
 Égoinne (Tome 8, Dans les nuages) : nommée d'après la scie égoïne
 Einstein [mouton] (Tome 1, Le Génie des alpages) : mouton savant (nommé d'après Albert Einstein, le célèbre physicien allemand), il est le frère de Rostand. Puisqu'il n'est plus un vrai mâle, Einstein a toute sa place au sein du troupeau. Il s'adonne le plus souvent à l'écriture de longues séries de calcul ou à l'élaboration de formules diverses, incompréhensibles et absurdes. Ses questionnements font cependant souvent l'objet de débats philosophiques dont F'murr aime enrichir les scénarios.
 Escopette (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Ézéchielle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : nommée d'après Ézéchiel
 Fossette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 Ficelle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)   
 Freudette (Tome 7, Tonnerre et Mille Sabots !) : nommée d'après Sigmund Freud, austro-hongrois, psychanalyste.
 Frisquette (Tome 11, Sabotage et pâturage)
 Gabrielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Gaelann (Tome 2, Comme des bêtes) : brebis noire à laine blanche, évadée de son troupeau. Gaelann faisait partie d'un cheptel dont les bêtes « sont encore marquées au fer rouge » pour faciliter leur repérage. Considérée comme une victime de l'esclavagisme, elle sera rapidement recueillie par les autres.
 Gamelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Gargamelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Gélule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Genouillette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 George Sand (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après George Sand, écrivain française.
 Gigolette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Gilette (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)   
 Glavicule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Glaviotte (Tome 4, Un grand silence frisév)   
 Globule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Goguette <small>(Tome 1, Le Génie des alpagesv)</small>
 Gominette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Goscinaëlle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après René Goscinny, humoriste et scénariste de bande dessinée français.
 Gosette (Tome 5, Les Intondables)
 Goudronnette (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Grandéchelle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)   
 Grenouillette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 Grognette (Tome 8, Dans les nuages)   
 Grommelle (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Halfaltielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Hamlette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...) : brebis blanche à laine noire, surmontée d'une collerette. Comme son nom peut y faire référence, Hamlette est dame de théâtre, ainsi en tout lieu elle se trouve en représentation.
 Honnête (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Houlette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Houppette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Huguette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Infarctule (Tome 11, Sabotage et pâturage)
 Isabelle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)
 Japonette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Josélito (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Judicaëlle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Judicaël
 Jules (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Juliette (Tome 7, Tonnerre et Mille Sabots !) : brebis vivant en couple avec un aigle. Le rapace aimant l'excentricité du troupeau, ils ont établi leur aire au-dessus de l'alpage.
 Kleptominette (Tome 11, Sabotage et pâturage)
 La Fayette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Marquis de La Fayette, homme politique et général français.
 La Villette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Leprince-Ringuette (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : nommée d'après Louis Leprince-Ringuet, physicien et ingénieur français.
 Lola (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Lisette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Magouillette (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Machine (Tome 8, Dans les nuages)   
 Majuscule (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Mandibule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Manipule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Manivelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Manolette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Maquette (Tome 5, Les Intondables)   
 Marelle (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Marionnette (Tome 1, Le Génie des alpages) 
 Masgabrielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Massachussette (Tome 11, Sabotage et pâturage)   
 Matricule (Tome 4, Un grand silence frisé)  
 Mazielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Médor (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : la brebis zinzin (Romuald la nomme ainsi dans le Tome 1), que le chien appelle Azor dans le Tome 2, puis Médor dans le Tome 3 : brebis se prenant pour un chien et se comportant comme tel ; elle passe son temps à ronger un os, grogner et rapporter ce qu'on lui lance. Elle se passionne également pour La Bourse (et le cours de la laine).
 Mermozette (Tome 11, Sabotage et pâturage) : nommée d'après Jean Mermoz, aviateur français.
 Métropolitelle (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)   
 Michaelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Mielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Miette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Minoudrouette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Minou Drouet, poète et romancière française.
 Mirette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Mobylette (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)
 Molécule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Molette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 Mouillette (Tome 11, Sabotage et pâturage)   
 Moulinette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Noëlle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Notule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Nous Voici (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Obsolette (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)   
 Œdiplette (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Opérette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Orteillette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)
 Ovule (Tome 4, Un grand silence frisé)
 Particule (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Paulette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Pendule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Pellicule (Tome 4, Un grand silence frisé’)   
 Petitéchelle (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)
 Pincette (Tome 14, … Courent dans la montagne) 
 Pixelle (Tome 14, … Courent dans la montagne)  
 Pochette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Pompette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Poubelle (Tome 1, Le Génie des alpages’)
 Poulette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Poupounette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Poutchinette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 Prophette (Tome 2, Comme des bêtes)
 Pustule (Tome 4, Un grand silence frisé)
 Putinconette (Tome 7, Tonnerre et Mille Sabots !)
 Rachielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Radicelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Radiguette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Raymond Radiguet, écrivain français.
 Ramasmiette (Tome 5, Les Intondables)   
 Raquette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Renoncule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Ridicule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Rillette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Rominette (Tome 5, Les Intondables)   
 Rondelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Rossignolette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)  
 Rostand [mouton] (Tome 1, Le Génie des alpages) : mouton savant, châtré lui-aussi, il est le frère et ami du mouton Einstein. Tel que le vrai Jean Rostand (écrivain et biologiste français), il pratique la biologie, donnant ainsi lieu à des croisements étonnants (voir les « cornichons délirants » Tome 1, Le Génie des alpages).
 Rotule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Rouflaquette (Tome 3, Barre-toi de mon herbe)   
 Roulette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Sachielle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Sachiel
 Salopette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)
 Samaëlle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Samaël
 Sanisette (Tome 11, Sabotage et pâturage)   
 Sataëlle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Savonnette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Scrofule (Tome 2, Comme des bêtes)   
 Séide (Tome 2, Comme des bêtes)
 Séraphielle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Serpillette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)
 Shéhérazade (Tome 2, Comme des bêtes)
 Soiffarde (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)   
 Spatule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 St Thomas d'Aquinette (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Thomas d'Aquin, théologien et philosophe italien.
 Sucette (Tome 5, Les Intondables)
 Suffragette (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Surprisette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Tablette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 Tagule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Talonnette (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...)   
 Tarentule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Tartelette (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)   
 Tentacule (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Tombed-Camionnette ou Tombedkamio(n)ne ou T.B.D.K. ou Yin (Tome 12, Bouge tranquille !) : brebis de race Suffolk. Son nom rappelle son arrivée au sein de l'alpage, tombée du camion en plein virage, juste à proximité du troupeau. Complètement déjantée, cette brebis va faire l'objet de plusieurs aventures pour devenir peu à peu un « personnage », à l'instar de ses congénères. L'auteur explique l'arrivée de cette brebis par un souhait de renouveau et ce désir de toujours développer l'originalité de la série. Il s'inspire ainsi très librement de certaines stars comme Jane Birkin ou Petula Clark : l'accent anglais, le non-sens dans le propos, l'excentricité, le détachement, la liberté de corps et d'esprit. La première phrase en français que l'on lui a apprise est un calembour : « Aoh ! Je suffolke ! ».
 Tonnelle (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Toussette (Tome 4, Un grand silence frisé)
 Tractionnette (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)   
 Tranxenne (Tome 12, Bouge tranquille !) : nommée d'après un médicament, le Tranxène
 Trompette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Trompinette (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil)  
 Trottinette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Uratapelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Urielle (Tome 1, Le Génie des alpages) : nommée d'après Uriel
 Varicelle (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Véhicule (Tome 2, Comme des bêtes)
 Venelle (Tome 9, Après nous... Le déluge ?)
 Ventricule (Tome 2, Comme des bêtes)
 Vésicule (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Vestibule (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Vesticule (Tome 4, Un grand silence frisé)   
 Vignette (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Voitule (Tome 1, Le Génie des alpages)
 Yannickette (Tome 9, Après nous... Le déluge ?) : nommée d'après Yannick Noah, joueur de tennis et chanteur français.
 Yang (Tome 14, … Courent dans la montagne)
 Zobéide (Tome 2, Comme des bêtes)

 Romuald 
Romuald est un bélier noir et malingre qui apparaît dès le premier album.

Il se prétend chef du troupeau, mais il n'en a ni l'autorité ni la légitimité. En effet, même si cette place de chef n'est nullement convoitée, les brebis n'entendent se faire dominer par personne. Aussi, nous ne verrons jamais Romuald tenir un rôle de mâle dominant et rarement de reproducteur, bien qu'il use et développe de nombreux stratagèmes dans sa quête incessante du pouvoir. Cependant, son intervention au sein de l'alpage en fait un personnage reconnu et accepté, auquel il est régulièrement fait appel en cas de difficulté.

Romuald est un personnage plutôt calme et fainéant mais dont les sentiments sont à fleur de peau, toujours insatisfait par sa condition de bête que son intelligence insupporte. D'un naturel plutôt réaliste, parfois pessimiste, le bélier passe régulièrement de son état de « latence dépressive » pour devenir incontrôlable, laissant exploser de noires pulsions.

Romuald permet à l'auteur de développer une grande partie de ses scénarios les plus insensés, souvent épris d'une grande réflexion philosophique et dont le non-sens est exemplaire. Poésie réaliste, peinture, musique, tricot, théâtre, photographie, inventions et élaboration de théories diverses sont autant d'activités que pratique le bélier dans le but d'affirmer sa supériorité ou de prouver son intelligence. Malheureusement pour lui, cela n'intéresse qu'un temps ses congénères, l'obligeant sans cesse à se renouveler (quand il ne dort pas) et ses aventures font grandement avancer la série.

Globalement, Romuald est un personnage qui rate souvent ce qu'il entreprend, voire qui reste incompris. Et c'est bien souvent, galvanisé par Athanase ou Le Chien que naissent ses délires les plus fous.

 Personnages secondaires 

 Le Chien 
Le Chien accompagne le berger et est censé l'assister dans sa tâche. Suivant les histoires, il est le complice des brebis ou, plus souvent, du bélier Romuald, ou leur adversaire.

Très intelligent, il est l'un des moteurs principaux de l'action et mélange remarques absurdes et observations détachées qui représentent la voix de la raison. Son génie l'amène régulièrement à de sombres réfléxions concernant sa condition de chien.

 Athanase Percevalve 
Athanase Percevalve est un personnage qui apparait dès le .

Athanase vient remplacer le vieux berger dépassé à la fin du tome 3. C'est un jeune berger plutôt placide et pourvu d'un béret. Il possède entre autres une infinie collection de pull-overs et de chandails tous plus délirants les uns que les autres. Il est aussi beaucoup plus extravagant et enclin à jouer avec ses bêtes que son prédécesseur qui avait du mal à suivre les brebis dans leurs aventures et délires.
Lors de son arrivée, les brebis redoutent de l'énerver, ce qui le forcerait à pousser son cri phénoménal. Cette caractéristique n'est pas reprise dans les épisodes suivants.

 La Bergère d'à Côté 
Jeune éleveuse de chèvre, amante d'Athanase à partir du tome 5. Elle porte généralement des tenues légères. De nombreux gags absurdes la concernent : elle est capable de "lévitation" et de faire apparaître des choses en les nommant (les gnous du onzième tome, par exemple). Elle séjourne régulièrement chez Athanase, qui semble de plus en plus épris d'elle au fil des tomes. Elle participe volontiers aux excentricités d'Athanase, du chien et du troupeau.

 Le Vieux Berger 
Berger originel du troupeau jusqu'à l'arrivée d'Athanase Percevalve à la fin du tome 3. Victime fréquente de crises cardiaques, provoquées souvent par le génie du chien ou par l'excentricité des brebis. Dépassé par la folie des alpages, il quitte le troupeau mais rend parfois visite à Athanase, constatant que rien n'a changé en son absence.

 Les Serpents 
Les Serpents sont un ensemble de petits personnages récurrents qui apparaissent dès le premier album.

L'action de la série se déroule souvent au niveau du sol, puisque Les Brebis passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe. Ainsi, Les Serpents se trouvent bien souvent aux premières loges, se délectant des réflexions ineptes de leurs voisins quadrupèdes.

Dans l'ensemble, ces serpents ne brillent pas de leur intelligence, se mordant régulièrement la queue et arrivant même à se confondre avec une chaussette.

Les Serpents sont en réalité la plus nette représentation de l'impression constante de second degré à travers la série. F'murr utilise très souvent l'ensemble des plans d'une case afin de développer plusieurs scénarios parallèles plus décalés les uns que les autres. Ainsi toute la faune prend vie aux côtés des protagonistes de l'histoire, simplement pour participer au délire.

Le pâturage grouille d'une bêtise non retenue, dont les réflexions peuvent évoquer celle d'un personnage tiers à l'ouvrage, le lecteur peut-être, qui tenterait maladroitement de placer ici ou là une pointe d'humour...

 Mariette 
Mariette est une patronne de bar qui apparaît pour la première fois dans le septième album.

Bien plus que de Mariette, c'est de son débit de boissons qu'il est souvent question dans la série. Mariette est ainsi la gérante de la Buvette Des Cimes, citée dès le premier tome de la série, petit établissement flanqué au creux d'un col qui est un des passages favoris du troupeau.

Dessinée avec une chevelure blonde et des formes avenantes, Mariette ne laisse pas indifférent. Elle se fait draguer par le bélier Romuald et elle « fricote » avec Athanase.

Mariette est un personnage de seconde importance, mais elle permet cependant à l'auteur de faire évoluer certains scénarios et justifie également les quelques délires éthyliques parcourant l'œuvre. Enfin, la présence d'une buvette en ces lieux rajoute au loufoque de la série.

 Le Chauffeur 
Le Chauffeur est un conducteur d'autocar qui fait sa première apparition à la fin du huitième album.

Comme bon nombre de personnages présents dans la série, F'murr n'a pas donné d'identité particulière à ce chauffeur de bus Ornicar de la société « Transalp », dont le rôle dans l'histoire n'est pas de grande importance. Cependant, Le Chauffeur est le héros malgré lui d'une aventure que l'auteur va développer sur plusieurs albums et qui permettra au bélier Romuald d'élaborer une nouvelle théorie sur la gravitation : « Le principe de l'autocar » (Tome 13, Cheptel maudit).

En effet, alors que Le Chauffeur réalise sa tournée sur les routes sinueuses des alpages, le bus se trouve rapidement bondé, occupé par l'ensemble du troupeau (plus de 120 têtes !). Submergé par la présence des brebis, oppressé contre son pare-brise, lancé à vive allure, Le Chauffeur loupe son virage et l'autocar se trouve projeté dans un important précipice. Dès lors, il ne bougera plus, parfaitement stabilisé dans les airs et restant ainsi, il ne tombera jamais.

Le chauffeur refuse de quitter son véhicule, tel un capitaine son navire, alors que nos héros s'apprêtent à sauter. Pourtant parvenus à proximité de leurs espaces de pâtures et bien que nous soyons au printemps, tous vont tomber dans un épais manteau de neige, en pleine campagne norvégienne.

Dans les albums suivants, Les Brebis et La Bergère d'à côté vont continuer à nourrir Le Chauffeur à l'aide d'une longue perche et nous verrons l'autocar se démembrer et rouiller. De l'herbe pousse même sur sa galerie.

Dans une autre circonstance, l'auteur va réutiliser « Le principe de l'autocar » avec un planeur.

 Katarsis 
Jeune sphinx d'Egypte embauché comme aide de chien de berger. Personnage récurrent dans les quatre premiers tomes. Il parle couramment le français et comprend mal certaines expressions ("La barbe !"). Philosophe tout comme le chien, il s'habitue rapidement à l'excentricité du troupeau. Il se montre aussi généreux, par exemple, lorsqu'il vient en aide à des brebis soumises à un bélier tyrannique. Son mal du pays le conduit parfois à tailler des pyramides dans la roche des Alpages.

 Autres personnages secondaires 
Ces personnages sont utilisés par l'auteur dans des petits scénarios parallèles, soit pour imprimer un décalage, soit pour renouveler momentanément le ton de la série.
 L'Ange Prédateur (Tome 1, Le Génie des alpages) : Il atterrit d'urgence au milieu du troupeau, prétextant un mal à l'épaule. C'est une entourloupe afin de mieux enlever Les Brebis.
 L'Aviateur est un personnage que F'murr va utiliser plusieurs fois (sous différentes formes) :
 Le Barbu (Tome 2, Comme des bêtes) : Il atterrit au milieu du pâturage, à la recherche de son ami « Saint-Ex », disparu en ces lieux.
 Le Suisse (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : Ayant entrepris la traversée du Lac Léman en aéroplane et ne parvenant plus à s'orienter devant une anormale et vaste étendue d'eau, il est contraint d'amerrir tout près du sommet du Mont Blanc.
 Le Français (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : L'eau partie, un épais brouillard se forme tout autour des protagonistes de la série. L'aviateur casse sa machine dans les nuages, pestant contre une carte l'ayant amené loin du Lac Daumesnil.
 Le Planeur (Tome 13, Cheptel maudit) : Alors qu'il effectue tranquillement un vol touristique au-dessus du troupeau, il se retrouve comme Le Chauffeur, victime du « principe de l'autocar ».
 Le Captain Achaboz (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil) : Personnage inspiré du capitaine Achab de Herman Melville (Moby Dick), cet alpiniste affronte la glace comme l'autre combattait sa baleine.
 Carotte (Tome 5, Les Intondables) : Connaissance d'Athanase qui passe lui tenir compagnie. Elle se retrouve rapidement submergée par l'affection des brebis.
 Choupinet (Tome 5, Les Intondables) : Ce bouc, propriété de La Bergère d'à côté, vient défier Romuald au « choc frontal ».
 Le Chercheur du CNRS (Tome 11, Sabotage et pâturage) : Il vient voir Athanase afin de recueillir la « Tradition orale des Alpages » et se retrouve confronté aux délires des lieux.
 Le Commissaire Européen (Tome 12, Bouge tranquille !’) : Il vient faire appliquer une nouvelle norme européenne concernant la longueur des pattes des ovins.
 Coin-Coin (Tome 14, … Courent dans la montagne) : Athanase confie le troupeau à ce berger hippie le temps d'une escapade. Véritable moulin à parole, il va avoir du mal à se faire à l'originalité des brebis.
 Le Sphinx (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : Sorte de femelle mi-fauve, mi-ange avec des dents de vampire, qui pose des énigmes en échange de la vie.
 Eusèbio (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil) : Ce péruvien accompagné d'un Lama vient voir Athanase pour lui apprendre les rudiments de garde d'un tel animal. Le Patron souhaite renouveler le cheptel.
 Le Facteur Temps (Tome 2, Comme des bêtes) : Chef sioux chevauchant une bicyclette volante. Il apporte les nouvelles du temps.
 Gopal Dehlis et sa sœur Chabadahbadah (Tome 7, Tonnerre et Mille Sabots !) : Ces deux indiens arrivent dans le cadre d'un échange culturel. Ils souhaitent voir la neige avec leur troupeau... D'éléphants.
 Galilée (Tome 8, Dans les nuages) : Ce personnage historique fait de nombreuses apparitions, soit pour faire une observation, soit pour apporter une réflexion, soit pour mener une expérience et ce, toujours en marge de l'action portée au premier plan.
 Gélatine (Tome 11, Sabotage et pâturage) : Insignifiant petit chien qui sera l'apprenti du Chien de la série.
 L'Historien (Tome 11, Sabotage et pâturage) : Il arrive sur le pâturage avec une troupe d'éléphants afin d'effectuer la reconstitution du passage des Alpes par Hannibal.
 Le Lion (Tome 1, Le Génie des alpages) : Trouvé par Le Chien il intègre momentanément la série pour apprendre le gardiennage de troupeau. À la recherche de son « Petit Liré », Le Lion finira par partir après avoir écumé tout l'alpage.
 Le Moine bouddhiste du Monastère de Zurich (Tome 2, Comme des bêtes) : il arrive sur l'alpage pour enseigner les principes de la lévitation au troupeau.
 La Mort (Tome 5, Les Intondables) : descend sur l'alpage à la suite d'une tentative de suicide (raté) de Romuald. La poésie dépressive de ce dernier finira par avoir raison d'elle.
 Le Maire (Tome 10, Monter, descendre, ça glisse pareil) : Il vient se plaindre au nom des villageois du fond de vallée, des « hurlements nocturnes » qui proviennent de l'alpage. Il en subira plusieurs conséquences.
 Mamie (Tome 14, … Courent dans la montagne) : Grand-mère habitant une petite masure que les brebis vont dévaliser lors d’un passage.
 Le Marchand Ambulant (Tome 14, … Courent dans la montagne) : Accompagné d’un petit indien tenu en laisse, il vient voir Athanase pour lui vendre des couvertures produites dans les pays en voie de développement.
 Naphtalène (Tome 2, Comme des bêtes) : F'murr met en scène ce personnage d'une autre de ses séries, dans une histoire ou il est question de trouver du lait pour faire tremper les moustaches d'un morse. Aucune brebis ne souhaitant se faire traire, c'est Romuald qui s'attelle à la tâche (en vain).
 Le Nain de jardin (Tome 11, Sabotage et pâturage) : Il s'introduit au milieu du troupeau et décime un à un tous les arbres.
 L'Ours (Tome 4, Un grand silence frisé) : Les ours sont souvent utilisés par F'murr tout au long de ses albums. Ils sont la plupart du temps dérangés, persécutés ou menacés d'extinction, comme un clin d'œil à la situation réelle que connaît cet animal en France.
 Le Petit Prince (Tome 1, Le Génie des alpages) : Au beau milieu de l'alpage, celui-ci apparaît à « Saint-Ex » et lui demande (très logiquement) de lui dessiner un mouton.
 Le Père Noël (Tome 6, Hi-Yo, c'est l'écho...) : Il profite de sa bonhomie pour infiltrer le troupeau et voler des bêtes. F'murr utilise régulièrement des pères Noël pour élaborer des petits scénarios parallèles.
 Le Patron (Tome 9, Après nous... Le déluge ?) : Grimé en vieille dame, il vient vérifier des informations compromettantes concernant Athanase. Reconnu, mais un peu tard, il sera lapidé au fond d'un ravin.
 Popeline (Tome 12, Bouge tranquille !’) : Brebis de « concours », avec ruban et clochette. Elle va regretter de se moquer de l'aspect rustique des membres du troupeau.
 Le Petit Chaperon rouge (Tome 12, Bouge tranquille !’) : F'murr revisite à sa manière ce conte de la tradition orale ou il sera sujet d'enlèvement et de rançon.
 Le Renard : (Tome 2, Comme des bêtes) : Ce personnage est un personnage récurrent de la série : renard fou qui ne sait pas ce qu'est une poule, considère tout ce qui bouge comme une poule et mord différents personnages dans sa première apparition. Phrase favorite: « Oh ! La belle poule ! »
 « Saint-Ex » (Tome 1, Le Génie des alpages) : Il s'écrase dans les alpages. Refusant de dessiner un mouton au Petit Prince, ce dernier le poursuit jusqu'à la mort.
 Le Saint-Bernard (Tome 1, Le Génie des alpages)  : Voisin du troupeau, il ne brille pas par son intelligence et se fait souvent avoir par le Chien et Katarsis.
 Le Skateur d'Argent (Tome 5, Les Intondables) : Mouton tombé dans un bac à électrolyse étant petit. Il traverse l'alpage à vive allure sur son skate en détruisant tout sur son passage.
 Le Syndicaliste (Tome 14, … Courent dans la montagne) : Il vient prononcer un édifiant discours « d'entraînement » face au troupeau.
 Le Touriste Anglais (Tome 1, Le Génie des alpages) : Il arrive à proximité du troupeau avec la ferme intention d'être présenté à chaque individu. Grâce à son apparition, nous apprenons en une fois la quasi-totalité des prénoms loufoques attribués aux brebis.
 Le Tondeur (Tome 11, Sabotage et pâturage) : Cet ancien jardinier en espace vert vient réaliser une tonte originale sur le troupeau.
 Les frères Uong (Tome 11, Sabotage et pâturage) : Ces trois sages chinois se matérialisent dans les alpages à la suite d'une maladresse de la Bergère d'à côté, qui, à la suite d'une imprudence magique, a tenté de révoquer des gnous en prononçant leur nom à l'envers.
 La Vache (Tome 3, Barre-toi de mon herbe) : Elle fait sa première apparition dans une série de cases « vues depuis des jumelles'' » où elle fait peur à une brebis. Le seconde fois nous la voyons disputer un match de tennis survolté avec une autre brebis, qui se terminera en rugby géant avec dinosaures et entités célestes.
 La Vigie (Tome 13, Cheptel maudit) : Cet employé national scrute les alpages afin de prévenir les incendies estivaux. Il ne rencontre qu'une brebis...

Notes et références

Liens externes 
 Abécédaire des brebis (zeFranz) - avec origines, commentaires, première apparition
 Abécédaire des brebis (BdM) - avec origines, commentaires, première apparition

Génie des Alpages